Der Mazda CX-60 ist ein Sport Utility Vehicle des japanischen Automobilherstellers Mazda. Es wurde für den europäischen und asiatischen Markt konzipiert. Für Nordamerika ist ein auf der gleichen Plattform basierendes Modell mit der Bezeichnung CX-70 geplant.

Geschichte 
Mazda hat sich bereits 2019 die Nomenklatur-Kombination von CX-10 bis CX-90 schützen lassen und angekündigt, das Modellportfolio ausbauen zu wollen. Für die USA und einige Nicht-EU-Länder werden der CX-50, der CX-70 und CX-90 vorgesehen, während in der EU, Japan und Australien der CX-60 und CX-80 auf den Markt gebracht werden. Technisch ähneln sich alle Modelle, sind aber auf die jeweiligen Marktansprüche angepasst. In der Modellpalette ist der CX-60 über dem CX-5 positioniert. Die Präsentation erfolgte am 8. März 2022, wobei aus Respekt vor der vorherrschenden militärischen Situation in der Ukraine auf die geplante Feier verzichtet und nur ein Präsentationsvideo gezeigt wurde. Die Serienproduktion im japanischen Hōfu begann im April 2022.

Sicherheit 
Im Herbst 2022 wurde der CX-60 vom Euro NCAP auf die Fahrzeugsicherheit getestet. Er erhielt fünf von fünf möglichen Sternen.

Technik 
Der CX-60 basiert auf der neuen „Large-Platform“-Architektur, die neben dem zum Marktstart erstmals verfügbaren Plug-in-Hybridantrieb später auch Reihensechszylindermotoren ermöglicht. Immer wird der Verbrennungsmotor dabei längs eingebaut. Vor Einführung des CX-90 für den nordamerikanischen Markt stellte der e-Skyactiv PHEV das bisher leistungsstärkste Serienfahrzeug von Mazda dar. Er kombiniert einen 2,5-Liter-Reihenvierzylinder-Ottomotor mit 141 kW (191 PS) mit einem 129 kW (175 PS) starken Elektromotor. Die Systemleistung beträgt dabei 241 kW (327 PS). Das maximale Drehmoment liegt bei 500 Nm, die Akkukapazität beträgt 17,8 kWh, wodurch gemäß WLTP-Norm eine rein elektrische Reichweite von 63 km ermöglicht werden soll. Die Höchstgeschwindigkeit im elektrischen Antriebsmodus beträgt 140 km/h. Maximal sind elektronisch begrenzte 200 km/h möglich. Die Beschleunigung auf 100 km/h soll in 5,8 Sekunden erfolgen. Über eine 11 kW-Wechselstrom-Ladestation kann der Akku mit 7,2 kW geladen werden. Den Kraftstoffverbrauch gibt der Hersteller mit 1,5 l/100 km an, was einer CO2-Emission von 33 g/km entspricht.

Seit 2023 wird auch ein 3,3-Liter-Diesel- und ab 2023 ein 3,0-Liter-Ottomotor angeboten. Serienmäßig verfügt das Fahrzeug über Hinterradantrieb, optional ist auch Allradantrieb möglich.

Allen Motorisierungen gemein ist ein 8-Stufen-Automatikgetriebe, das durch die Verwendung einer Mehrscheiben-Eingangskupplung eine schlankere Bauform und weniger Schlupf ermöglicht.

Auf dem japanischen Heimatmarkt stehen zum Marktstart neben dem Plug-in-Hybrid noch ein 2,5-Liter-Ottomotor mit 138 kW (188 PS) sowie der benannte 3,3-Liter-Dieselmotor mit 170 kW (231 PS) bzw. als Mild-Hybrid mit 187 kW (254 PS) zur Verfügung.

Das neue „Driver Personalization System“ stellt über Kameraerfassung der Augenposition die optimale Sitz-, Lenkrad-, Außenspiegel- und Head-Up-Display-Position nach Eingabe der Körpergröße ein. Darüber hinaus lassen sich über dieses System auch persönliche Profile für Klang- und Klimaeinstellungen speichern.

Technische Daten

Zulassungszahlen 
Im ersten Verkaufsjahr 2022 wurden in der Bundesrepublik Deutschland 5.410 Mazda CX-60 neu zugelassen. Fast alle hatten einen Plug-in-Hybrid-Antrieb.

Einzelnachweise

Weblinks 

 Offizielle Website

Kombi
Hybridelektroautomodell
CX60